Евге́ний Ю́рьевич Фёдоров (род. , Нижний Тагил, СССР) — бывший российский хоккеист, центральный нападающий. В настоящее время является тренером в клубе «Омские Крылья».

Биография 

Самым успешным в карьере Евгения Фёдорова выдался сезон КХЛ 2009/2010. Тогда, в составе скромного, на первый взгляд, «ХК МВД», он дошёл до финала КХЛ, где в тяжелой, семи-матчевой борьбе, его команда уступила клубу «Ак Барс». «Ак Барс» второй раз, в своей истории, выиграл чемпионат, а «ХК МВД», прекратило своё существование и объединилось с московским «Динамо».

Летом, 2010 года, Евгений Фёдоров, на правах свободного агента, перешёл в «Спартак». За короткий промежуток времени, стал одним из лидеров команды. За день до официального выхода «Спартака» из отпуска, перед началом сезона 2011/2012 нападающего внезапно обменяли в Ханты-Мансийскую «Югру» на выбор во втором раунде драфта КХЛ.

Достижения 

 Второй призёр чемпионата России 2002 и 2010 г.г.
 Третий призёр чемпионата России 2004, 2008 и 2009 г.г.
 Обладатель КЕЧ 2008 г.
 Второй призёр Лиги чемпионов 2009 г.
 Второй призёр турнира «Ческе Поиштовна» 2001 г.
 Второй призерЧМ среди молодежи 2000 г.

Семья

Статистика выступлений в Чемпионате России

Статистика выступлений за сборную России

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте global-sport.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Крылья Советов-2»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Эдинбург Кэпиталс»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Буран»
Тренеры ХК «СКА-Нева»
Тренеры ХК «Омские крылья»